Olaszország
Lequio Berria, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Lequio Tanaro, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében